Thyas — род таксон бабочек из семейства Erebidae. Задние крылья и брюшко у взрослых бабочек ярко окрашены: в жёлтый или красный цвета с контрастными чёрными или коричневыми полосами и пятнами. У двух видов — пухокрылой совки (Thyas juno) и Thyas javanica — на задних крыльях также присутствуют голубые перевязи. Подкраевая линия переднего крыла отстоит от края дальше, чем у совок из близких родов; часто она менее чёткая, чем другие линии на крыле. Другая характерная черта представителей также касается окраски переднего крыла: находящееся у его переднего края почковидное пятно увеличено. Согласно ревизии 1989 года, в роде насчитывают 20 видов, которые распространены преимущественно в Индомалайской зоне и Австралазии. Ареал пухокрылой совки также заходит в Палеарктику, где эти бабочки встречаются вплоть до юга Дальнего Востока России.

Классификация 
 Thyas arcifera (Hampson, 1913)
 Thyas coronata (Fabricius, 1775)
 Thyas honesta Hübner, 1824
 Thyas javanica (Gaede, 1917)
 Thyas juno (Dalman, 1823)
 Thyas metaphaea (Hampson, 1913)
 Thyas miniacea (Felder & Rogenhofer, 1874)

Галерея

Примечания

Источники 
 Poole R. W. (1989). Noctuidae. Parts 1—3. Lepidopterorum Catalogus 118 (New Series). Gainsville: E. J. Brill, Leiden; Flora & Fauna Publications, xii+1314 pp.

Erebinae
Роды чешуекрылых